Personages uit de werken van J.R.R. Tolkien
Mablung (elf), een Sindarijnse kapitein uit de Eerste Era.
Mablung (mens), een van de dolers van Ithilien